Lancellotto – variante del nome proprio di persona italiano Lancillotto
Decio Lancellotto -giurista italiano
Tommasino Lancellotto – autore di una cronaca sull'Assedio di Mirandola

Pagine correlate
Lancillotto (disambigua)
Lancelot